А́нна Андре́евна Кальмано́вич (ум. 16 (17) ноября 1920, Таллин) — писательница и общественная деятельница.

Краткая биография и деятельность 
А. А. Кальманович была замужем за С. Е. Кальмановичем, известном адвокате. У супругов были дети, но о них ничего не известно.

В 1893 году основала Саратовское еврейское Попечительство о больных и исполняла обязанности его председательницы до 1904 года.
В декабре 1904 она выступила со своей первой публичной речью о проходившем конгрессе Международного совета женщин в Берлине. Из-за нападения Черносотенцев Кальмановичи вынуждены были бежать заграницу. Там А. А. Кальманович принимает участие в конгрессах Международного женского избирательного союза и в 1906 и 1908 годах, читает лекции о женском движении группе русских ссыльных в Швейцарии.
В 1908 году А. А. Кальманович вернулась в Россию и вступила в Союз за равноправие женщин. Писала для журналов «Союз женщин» и «Женский вестник». Была одной из активисток «Всероссийской Лиги равноправия женщин». Работая в области женского движения, часто выступала с докладами в России и заграницей на международных конгрессах женщин и напечатала несколько брошюр по этому вопросу («Женское движение и его задачи», «Женское движение и отношение к нему партий», «Английские суфражистки и суфражетки» и др.). Сотрудничала во многих русских и иностранных изданиях, посвящённых женскому движению.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Деятели феминизма Российской империи‎
Суфражистки
Писатели Российской империи